Borgmästarholmen har flera betydelser:

 Borgmästarholmen, Norrtälje – en ö i Norrtälje kommun
 Borgmästarholmen, Björneborg – en stadsdel i Björneborg i Finland
 Borgmästarholmen, Karlstad